Крошин — фамилия; имеет женскую форму Крошина.
 Крошин, Григорий Максович (фамилия при рождении Кремер; род. 1939) — советский и российский писатель-сатирик, журналист.
 Крошина, Марина Васильевна (1953—2000) — советская теннисистка.

Топоним 
 Крошин — агрогородок в Барановичском районе Брестской области Белоруссии.
 Крошин (до 2014 г. — Победа) — остановочный пункт Белорусской железной дороги.

См. также 
 Крошино